Дуглас C-133 «Каргомастер» () — американский военно-транспортный самолёт, эксплуатировавшийся в 1950—1960-х годах.

История 
В 1953 году фирма Дуглас начала работу над проектом военно-транспортного самолёта для перевозки грузов особо крупного размера. В результате был создан самый большой американский транспортный самолёт на тот момент. Прототипы C-133 не строились — первый полёт, состоявшийся 23 апреля 1956 года, был выполнен серийной машиной C-133A. Поставки «Каргомастеров» ВВС США начались в августе 1957 года. Серийное производство самолётов закончилось в 1961 году, всего построено 50 экземпляров.

Внешне «Каргомастер» напоминал удлинённый C-130 «Геркулес». Он имел герметичный транспортный отсек с обогревом и системой вентиляции (длина — 27,5 м, высота — 3,7 м, объём — 1210 м³). C-133 использовались в основном для перевозки баллистических ракет «Атлас», «Титан», «Минитмен», а во второй половине 1960-х привлекались к переброске военной техники и снаряжения в Южный Вьетнам. В своих целях их применяло и НАСА. C-133 был достаточно проблемным самолётом: в катастрофах и происшествиях было потеряно 10 машин, то есть каждая пятая из числа построенных. К началу 1970-х годов C-133 морально устарел, кроме того, износ самолётов оказался больше ожидаемого. В 1971 году ВВС США завершили эксплуатацию «Каргомастера». На смену ему пришёл C-5 «Гэлэкси».

На раннем этапе эксплуатации C-133 установили несколько мировых рекордов, лишь один из которых, однако, был зарегистрирован официально: в декабре 1958 года «Каргомастер» поднял груз массой 53 480 кг на высоту 3000 м.

Варианты 
 C-133A: военно-транспортный самолёт с четырьмя турбовинтовыми двигателями Пратт-Уитни T34-P-3, на машинах позднего выпуска устанавливались более мощные Пратт-Уитни T34-P-7WA. Построено 35 машин.
 C-133B: вариант с двухстворчатыми дверями грузового отсека и двигателями Пратт-Уитни T34-P-9W. Построено 15 машин.

Тактико-технические характеристики

Примечания

Ссылки 
 C-133 Cargomaster (globalsecurity.org) 
 Greg Goebel. The Douglas Globemaster, Globemaster II, & Cargomaster  

Самолёты Douglas
Военно-транспортные самолёты
Турбовинтовые самолёты